Сборная Северной Македонии по футболу () — представляет Северную Македонию в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная федерация Македонии. Северная Македония ни разу не участвовала в чемпионатах мира, дебютировала на чемпионатах Европы в 2021 году.

По состоянию на май 2021 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 62-е место, а в рейтинге УЕФА 38-е место.

История

Отборочные турниры к чемпионатам Европы 
Македония на международной арене с 1994 года, когда футбольная федерация этой небольшой балканской страны стала членом ФИФА и УЕФА. Дебют сборной на международной арене состоялся в отборочном турнире к Евро-1996, где её соперниками были датчане, действующие тогда чемпионами Европы, а также сборные Испании, Бельгии, Армении и Кипра. Македония выступила вполне достойно — четыре ничьи, включая по одной ничьей со сборными Дании и Бельгии, одна победа (над киприотами) и 5 поражений. Итог — 4-е место из шести коллективов с семью набранными очками. Последующие попытки Македонии пробиться в финальную часть чемпионата Европы через сито отборочных турниров закончились полной неудачей. Македонцы неизменно занимали в своей группе место не выше четвёртого до отборочного турнира Евро-2020. Самыми же памятными результатами пока остаются две ничьи со сборной Англии на её поле — 2:2 в отборе к Евро-2004 и 0:0 в отборе к Евро-2008, а также домашняя победа за тур до финиша над Хорватией, которая заняла первое место в своей отборочной группе к Евро-2008. Один из инцидентов в группе — матч против России. Владимир Габулов, вратарь россиян, откровенно сбил игрока македонцев, за что был удалён с поля. В ворота россиян назначили пенальти. Бил Игор Митрески, но блестяще сыграл опытный Вячеслав Малафеев.

Отбор на Евро-2020 стал историческим для сборной Македонии: команда впервые в истории вышла в финальный этап чемпионата Европы. Она заняла третье место в группе, обойдя в турнирной таблице Словению, Израиль и Латвию и пропустив вперёд только Польшу и Австрию. При этом команда вышла в стыковые матчи благодаря победе в своей группе из дивизиона D Лиги наций УЕФА, пройдя Косово в полуфинале плей-офф (2:1) и Грузию в финале (1:0).

Отборочные турниры к чемпионатам мира 
Македония ни разу не добивалась хоть каких-либо значимых успехов в отборочных турнирах чемпионата мира, не попадая в стыковые матчи. Самый реальный шанс представился в 1998 году: в группе Македония при удачном стечении обстоятельств могла занять вторую строчку в таблице, дававшую возможность поспорить за путёвку на чемпионат мира во Франции в стыковых матчах. Македонии необходимо было обыгрывать в двух последних матчах Литву — в гостях и дома, однако оба матча проиграли и остались в группе четвёртыми.

В отборе к чемпионату мира по футболу 2022 в Катаре заняла 2 место в группе и вышла в стыковые матчи впервые в истории, уступив только сборной Германии и опередив команды Румынии, Исландии, Армении и Лихтенштейна. 24 марта 2022 года в полуфинале стыковых матчей сборная Северной Македонии сенсационно победила сборную Италию со счётом 1:0. В финале сборная Северной Македонии проиграла сборной Португалии со счётом 0:2.

Чемпионат мира 
 1930 — 1990 — не принимала участия, являясь частью Югославии
 1994 — не смогла принять участие
 1998 — 2022 — не прошла квалификацию

Чемпионат Европы 
 1960 — 1992 — не принимала участия, являясь частью Югославии
 1996 — 2016 — не прошла квалификацию
 2020 — Групповой этап

Чемпионат Европы по футболу 2020

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Благое Милиевски для участия в товарищеских матчах против сборной Финляндии (17 ноября 2022) и сборной Азербайджана (20 ноября 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 20 ноября 2022 года:

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Македонии
 Сборная Северной Македонии на сайте ФИФА
 Футбол в Северной Македонии

Македония